Großsteingrab Stendyssegård steht für:

 Großsteingrab Stendyssegård (Frederikssund Kommune), Großsteingrab in Frederikssund Kommune, Hauptstadt-Region, Dänemark
 Großsteingrab Stendyssegård (Gribskov Kommune), Großsteingrab in Gribskov Kommune, Hauptstadt-Region, Dänemark